Annihilation (lat.: annihilatio ‚das Zunichtemachen‘) steht für:
 Annihilation, Prozess der Paarvernichtung in der Elementarteilchenphysik
 Prozess der Kristallerholung
 Annihilationismus, eine Ansicht über die Hölle innerhalb des Christentums
 Doom: Die Vernichtung, Originaltitel Doom: Annihilation, eine Videospielverfilmung von 2019
 Mortal Kombat 2 – Annihilation, einen Film von 1997
 Originaltitel des Science-Fiction-Romans Auslöschung von 2014
 Originaltitel des Science-Fiction-Films Auslöschung von 2018